Aero Lloyd oder Aerolloyd steht für:

* Deutscher Aero Lloyd, eine ehemalige deutsche Fluggesellschaft (1923–1926), siehe Norddeutscher Lloyd #Nach dem Ersten Weltkrieg
 Aero Lloyd Luftbild, siehe Hansa Luftbild
 Aero Lloyd, eine ehemalige deutsche Charterfluggesellschaft (1980–2003)
 Aerolloyd, eine ehemalige polnische Fluggesellschaft (1922–1925)